Anoka kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Anoka (Minnesota)
Anoka (Nebraska)